Села:
 Чайківка — Житомирська область, Житомирський район
 Чайківка — Одеська область, Любашівський район
 Чайківка — Харківська область, Вовчанський район
 Чайківка — Харківська область, Дергачівський район
 Чайківка — Черкаська область, Христинівський район